Henrik Christiansen (schaatser)
Henrik Christiansen (zwemmer)